Joshua Prawer, (1917 - 1990), un historien israélien expert des Croisades et du Royaume de Jérusalem.
 Ruth Prawer Jhabvala, (1927 -) une romancière, nouvelliste, et scénariste britannique.
Patronyme juif